Мідлендс () — англомовна назва декількох регіонів у різних країнах:
 Мідлендс — центральна частина Англії
 Іст-Мідлендс — регіон в Англії
 Вест-Мідлендс — регіон в Англії
 Мідлендс (Зімбабве) — провінція в Зімбабве
  — регіон австралійського штату Тасманія
  — територія в американському штаті Південна Кароліна
  — статистичний регіон  Ірландії

Див. також 
 Мідленд